Viella, commune française du Gers
 Viella, commune française des Hautes-Pyrénées
 Vielha e Mijaran (en occitan, Viella en catalan traditionnel ou en espagnol), commune espagnole de la province de Lérida; voir aussi les pages en catalan ou en espagnol.

Homonymie de toponyme